Carlo Sangalli – politico e imprenditore italiano
 Giacomo Sangalli – medico, docente e politico italiano
 Gian Carlo Sangalli – politico italiano
 Francesca Sangalli – compositore italiano
 Francesco Sangalli – compositore italiano
 Luca Sangalli – calciatore spagnolo
 Marco Sangalli – calciatore spagnolo
 Pierluigi Sangalli – fumettista, disegnatore, grafico e sceneggiatore italiano
 Rita Sangalli – ballerina italiana

Pagine correlate 
 Sangallo